Молоча́й треуго́льный, или Молоча́й трёхгра́нный () — вид многолетних суккулентных кустарников рода  семейства .

Биологическое описание 

Суккулентный кустарник или небольшое дерево, со стволом до  в диаметре.

Ствол и стебли сочные, трёхгранные. Ветви расчленённые,  длиной, тёмно-зелёные, в беловатых штрихах.

Шипы  длиной, красновато-коричневые, с отогнутыми вниз кончиками, на маленьких щитках. Листья мясистые, лопатчатые,  длиной.

Распространение 
Юго-Западная Африка: Габон, Заир, Ангола, Малави.

Растёт на сухих холмах.

Практическое использование 
Выращивается в комнатных условиях. Очень неприхотлив: выносит как тень, так и прямые солнечные лучи, не страдает от пересушивания корневого кома. Растёт очень быстро. Размножается боковыми и верхушечными побегами.

Таксономия 
, Gard. Dict. ed. 8: n.º 3. 1768.

Синоним: ,  V. Misc.: 63. 1858.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Молочай на сайте «Планета цветов» 

треугольный
Флора Африки
Комнатные растения